IV Летние Европейские юношеские Олимпийские дни () — четвёртые летние региональные международные комплексные спортивные соревнования в рамках Европейских юношеских Олимпийских дней для молодых европейских спортсменов в возрасте от 12 до 18 лет. Мероприятие прошло с 18 по 24 июля 1997 года в столице Португалии Лиссабоне. В состязаниях приняли участие атлеты из 42 европейских стран.

Спортивные дисциплины 
В рамках IV Летних Европейских юношеских Олимпийских дней был разыгран 271 комплект медалей в 10 видах спорта: баскетбол, велоспорт, волейбол, гандбол, дзюдо, лёгкая атлетика, парусный спорт, плавание, спортивная гимнастика, футбол. По сравнению с предыдущими летними соревнованиями, из списка мероприятия исключён хоккей на траве, вместо которого появился парусный спорт.

  Баскетбол
  Велоспорт
  Волейбол
  Гандбол

  Дзюдо
  Лёгкая атлетика
  Парусный спорт

  Плавание
  Спортивная гимнастика
  Футбол

Страны-участницы 
В IV Летних Европейских юношеских Олимпийских днях приняли участие спортсмены из 42 европейских стран.

 
 
  Белоруссия
 
 
 
 

 
  Грузия

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Итоговая таблица

Летние европейские юношеские Олимпийские дни 1997
1997
Спорт в Европе в 1997 году